Primera División 1976-1977 – edizione della competizione di hockey su pista spagnola
 Primera División 1976-1977 – edizione della competizione di calcio maschile spagnola